Heaven on Earth — второй сольный студийный альбом американской певицы Белинды Карлайл, выпущенный 5 октября 1987 года. На сегодняшний день является её самым успешным альбомом. Три сингла с альбома попали в топ-10 американского Billboard Hot 100, включая «Heaven Is a Place on Earth». Альбом был сертифицирован как трижды платиновый в Великобритании и платиновый во многих странах, включая США.

Критика

Алекс Хендерсон с сайта AllMusic дал альбому четыре звезды из пяти, сказав:

Список композиций

2013 Remastered Deluxe version

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы, сертифицированные как дважды платиновые Канадской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы Белинды Карлайл
Альбомы MCA Records
Альбомы на английском языке
Альбомы Virgin Records
Альбомы, спродюсированные Риком Ноуэлсом